Soós Attila (1979)  koreográfus-rendező, a Trojka Színházi Társulás alapítója

hasonló nevűek
 Baksa-Soós Attila magyar író, költő, zenész, építész
 Soós Károly Attila (1944) közgazdász, politikus